

Animali
 Blair – nome di un cane collie, attore in due film britannici del 1903 e 1905, tanto famoso da diventare uno dei nomi più usati per i cani d'oltre Manica

Geografia
 India
 Port Blair – capoluogo del distretto di Andaman Meridionale, in India

 Stati Uniti d'America
 Blair – capoluogo della Contea di Washington, Nebraska
 Blair – città della Contea di Jackson, Oklahoma
 Blair – township della Contea di Blair, Pennsylvania
 Blair – città della Contea di Trempealeau, Wisconsin
 Contea di Blair – contea della Pennsylvania

Onomastica
 Blair – nome proprio di persona inglese e scozzese

Personaggi fittizi
 Blair – personaggio di Street Fighter
 Blair Waldorf – personaggio di Gossip Girl
 Barley Blair – personaggio del film La casa Russia.
 Elizabeth, Mary Blair – protagonisti del film muto Riccioli d'oro.

Persone 

 Bill Blair – allenatore professionista nell'NBA
 Doug Blair – chitarrista statunitense
 Frank P. Blair Jr. – generale e politico statunitense
 Lottie Blair Parker – commediografa e attrice statunitense
 Selma Blair – attrice statunitense

Cognomi composti 
 Bonnie Blair Brown – attrice statunitense.
 Edmund Blair Leighton – pittore britannico di genere storico.

Pagine correlate
 Hugh Blair
 Robert Blair